Бледсо  () — англоязычная фамилия и топоним:

 Бледсо, Эрик (род. 1989) — американский профессиональный баскетболист 
 Бледсо — округ в штате Теннесси, США